Rijssel bezeichnet
 einen niederländischen Namen für die nordfranzösische Stadt Lille, wie er in Flandern gebräuchlich ist

Rijssel ist der Familienname von
 Stefano Rijssel (* 1992), surinamischer Fußballspieler